Дура́ццо () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Дураццо, Винченцо (1635—1724) — дож Генуэзской республики.
 Дураццо, Джамбаттиста (1577—1649) — дож Генуэзской республики.
 Дураццо, Джироламо (1739—1809) — последний дож Генуэзской республики.
 
 
 
 Дураццо, Чезаре (1593—1680) — дож Генуэзской республики.

Составные фамилии 
 Гримальди-Дураццо, Джакомо (1503—1579) — дож Генуэзской республики. Герцоги Дураццо 
 Иоанн (Джованни) (1294—1336)
 Иоанна (Джованна) (1344—1387)
 Карл (Карло) (1323—1348)
 Людовик д’Эврё (1341—1376)
 Роберт Тарентский (1319 или 1326—1364)
 Филипп II Тарентский (1329—1374)

 Топоним 
 Дураццо — историческое итальянское название города Дуррес в Албании.

 См. также 
 Дуррес (значения)
 Дурасовы